

Пшеславиці — село в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшеславиці — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Пшеславиці — село в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства